JRR steht für:
 Jay Robinson Racing, heute Premium Motorsports, US-amerikanisches Stockcar-Rennteam in der Monster Energy NASCAR Cup Series

jrr steht für:
 Jiru (ISO-639-3-Code), jukunoide Sprache in Nigeria

Abkürzung